Gérard Kamanda wa Kamanda (1940-), un homme politique kino-congolais.
 Kama Sywor Kamanda (1952-), un écrivain kino-congolais.
 Justine Kitubu Kamanda (?-), une femme politique kino-congolaise.